Кратер Озу  () — крупный ударный кратер в области юго-восточного побережья Моря Кризисов на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь французского астронома Адриена Озу и утверждено Международным астрономическим союзом в 1961 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Лев на северо-западе; кратер Кондорсе на востоке-севере-востоке и кратер Ван Альбада, примыкающий к южной-юго-восточной части вала кратера Озу. На северо-западе от кратера расположено Море Кризисов; на севере-северо-западе пик Усова, и, за ним, гряды Харкера; на севере-северо-востоке мыс Агар; на юго-востоке Море Волн; на юго-западе Озеро Настойчивости. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 32,9 км, глубина 3850 м.

Кратер Озу имеет близкую к циркулярной форму и практически не разрушен. Вал с четко очерченной кромкой, юго-западная часть вала спрямлена. Внутренний склон вала гладкий, с высоким альбедо, у подножия западной части склона видны следы обрушения. Высота вала над окружающей местностью достигает 940 м, объем кратера составляет приблизительно 710 км³. Дно чаши пересеченное, с несколькими короткими хребтами. Имеется центральный пик высотой 1200 м, смещенный к северу от центра чаши. С юго-западной стороны к кратеру подходит высокий хребет, тянущийся от кратера Фирмик. C юго-восточной стороны от кратера Озу проходит длинная широкая долина, имеющая неофициальное название Северная.

Сателлитные кратеры 

Следующие сателлитные кратеры в 1976 г. были переименованы Международным астрономическим союзом:
 Озу A — кратер Ван Альбада
 Озу B — кратер Крог

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 
Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17. 
Кратер Озу на карте LAC-62.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Кратер Озу на карте LM-62.
Топографическая карта окрестностей кратера. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны